

Carriera
Fu uno dei giovani che scesero in campo nelle ultime partite della stagione 1948-1949 per sostituire i giocatori del Grande Torino periti nella tragedia di Superga. Continuò poi la sua carriera in Serie C.

Note

Collegamenti esterni